Brems ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Brems (1906–1987), deutscher Geistlicher, katholischer Bischof von Eichstätt
 Anders Brems (1877–1974), dänischer Sänger (Tenor)
 Else Brems (1908–1995), dänische Sängerin und Musikpädagogin
 Josef Ludwig Brems (1870–1958), katholischer Titularbischof von Roskilde
 Mogens Brems (1911–1989), dänischer Schauspieler
 Wibke Brems (* 1981), deutsche Politikerin, MdL Nordrhein-Westfalen

Brems bezeichnet das folgende Unternehmen:
 Brems (Automobilhersteller), ehemaliger dänischer Automobilhersteller